Supprian ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Supprian (1840–1910), deutscher Pädagoge und Philosoph, Vater von K. W. Supprian 
 Karl Wilhelm Supprian (1871–1917 gef.), deutscher Lehrer und Florist, Sohn von K. Supprian 
 Tillmann Supprian (* 1963), deutscher Psychiater und Psychotherapeut 

Siehe auch:
 Suffrian